Волье́р (волье́ра, от , птичник) — участок, огороженная площадка (с навесом или открытая) с присоединяющимися к ней клетками или домиками для содержания мелких животных (кроликов, пушных зверей, птиц, собак) в звероводческих хозяйствах, зоопарках, на выставках.

Вольер служит для защиты животных от непогоды (дождя, снега, ветра, высоких и низких температур воздуха ). При этом в вольере должно быть удобно работать человеку. Конструкция вольера облегчает уборку в нём, а также позволяет производить безопасное кормление его обитателей.

Вольеры в садах 

В качестве элементов садово-паркового оформления вольеры применяются в парках или специализированных садах. Особенное распространение вольеры для экзотических птиц получили в эпохи барокко, рококо, сентиментализма: наслаждение видом и пением птиц ассоциировалось с ощущением бренности красоты. Так, в вольере, построенном Ч. Камероном в Павловске в конце XVIII века, рядом с птицами находились античные погребальные урны.

См. также 
 Вольер (Петергоф)
 Авиарий

Литература 
 Вольер. // Крысин Л. П. Толковый словарь иноязычных слов. — М.: Эксмо, 2008. — 944 с.
 Вольер. // Российский гуманитарный энциклопедический словарь: В 3 т. — М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС: Филол. фак. С.-Петерб. гос. ун-та, 2002.

Ссылки 

 
Здания и сооружения, используемые для содержания животных